Емилијано Запата Уно има више значења:

 Емилијано Запата Уно (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата Уно (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата Уно (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата Уно (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата Уно (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику